O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2008-09 foi a epoca de Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul competição de futebol, foi arrando-se por Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). O clube finido em último posição foi relegado, o nove posição jogarado em jogos decisionais.  O número de clubes de temporada foi 20, 10 em Primeira e Segunda Divisões.

O campeão do torneio foi a Académica da Praia conqustou o segundo título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2009, Além, a finalista Sporting Clube da Praia qualificado-se campeonato nacional os campeão nacional de 2008.

O gols totais númeram aproximamente 238.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 AD Ribeira Grande
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 GD Varanda - Achadinha de Baixo
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Avenida 77 - dissoludo
 AJ Black Panthers
 Delta
Fiorentina - Calabaceira
Jentabus
Kuminidade
 Lapaloma
ADSC Tchadense - Achada de Santo Antônio
Unidos do Norte
GDRC Vila Nova - bairro de Vila Nova

Resumo da Temporada
A edição 2009 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Académica da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: AJ Black Panthers
2a: Unidos do Norte

Campeão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2008 em Cabo Verde
2009 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago
Praia (Cabo Verde)
Ribeira Grande de Santiago
São Domingos (concelho de Cabo Verde)